João Fernandes de Castro (c. 1230 -?) foi um nobre galego, Senhor do Castelo de Fornelos.

Relações familiares 
Foi filho de Fernán Pérez de Castro (c. 1210 -?) e de Aldonça Vázquez de Fornelos. Casou com Maria Dade (c. 1230 -?) de quem teve:

 Fernão Anes de Castro (c. 1250 -?), senhor de Fornelos casado com Elvira Rodrigues de Valadares, Senhora de Fornelos e filha de Rui Pais de Valadares (c. 1180 -?) e de Maria Pires de Azevedo.

Bibliografia 
 Manuel José da Costa Felgueiras Gayo, Nobiliário das Famílias de Portugal, Carvalhos de Basto, 2ª Edição, Braga, 1989. vol. IV-pg. 244 (Castros).

Nobres da Galiza